Scotties Tournament of Hearts 2011 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 19 a 27 lutego 2011 w Charlottetown, Wyspa Księcia Edwarda, na lodowisku Charlottetown Civic Centre. Zwyciężczyni reprezentować będzie Kanadę na Mistrzostwach Świata 2011.

W tej edycji turnieju po raz pierwszy rozegrano się mecz o brązowy medal, w którym zmierzyły się przegrane drużyny meczu 3-4 i półfinału. Tytułu mistrzowskiego trzeci raz z rzędu bronił zespół Jennifer Jones. 

Złote medale wywalczyły reprezentantki Saskatchewan z Amber Holland na czele, w finale pokonały Team Canada 8:7 przejmując jeden kamień w 10. endzie. Brązowe medale przypadły Nowej Szkocji (Heather Smith-Dacey), która w meczu o 3. miejsce zwyciężyła nad młodą drużyną Ontario (Rachel Homan).

Jest to pierwszy tytuł mistrzowski dla Saskatchewan od 14 lat, w 1997 zdobyła go Sandra Schmirler.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
27 lutego 2011; 19:30

Mały finał 
27 lutego 2011; 14:30

Półfinał 
26 lutego 2011; 17:00

1-2 
25 lutego 2011; 19:30

3-4 
26 lutego 2011; 12:00

Tie-breaker 
25 lutego 2011; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
19 lutego 2011; 14:30

Sesja 2. 
19 lutego 2011; 19:30

Sesja 3. 
20 lutego 2011; 9:30

Sesja 4. 
20 lutego 2011; 14:30

Sesja 5. 
20 lutego 2011; 19:30

Sesja 6. 
21 lutego 2011; 9:30

Sesja 7. 
21 lutego 2011; 14:30

Sesja 8. 
21 lutego 2011; 19:30

Sesja 9. 
22 lutego 2011; 9:30

Sesja 10. 
22 lutego 2011; 14:30

Sesja 11. 
22 lutego 2011; 19:30

Sesja 12. 
23 lutego 2011; 9:30

Sesja 13. 
23 lutego 2011; 14:30

Sesja 14. 
23 lutego 2011; 19:30

Sesja 15. 
24 lutego 2011; 9:30

Sesja 16. 
24 lutego 2011; 14:30

Sesja 17. 
24 lutego 2011; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Tournament of Hearts

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Scotties Tournament of Hearts 2011 

2011 w curlingu
Tournament of Hearts
2011 w Kanadzie
Sport na Wyspie Księcia Edwarda